Schmunk ist der Familienname folgender Personen:

 Dario Schmunck (* 1965), argentinischer Opernsänger (Tenor)
 Michael Schmunck (vor 1905–nach 1912), deutscher Politiker, Landtagsabgeordneter